Bernhard Solger ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Solger (Architekt) (1812–1889), deutscher Architekt und Baubeamter
 Bernhard Solger (Mediziner) (1849–1935), deutscher Anatom und Hochschullehrer